Dajabón (rivier) een rivier op de grens van de Dominicaanse Republiek en Haïti, ook Massacre genaamd
Massacre Records, een Duits platenlabel van metalmuziek
Metal Massacre, een serie van compilaties van metalmuziek
Massacre (band), een metalband op het Earache-label
The Massacre (album), een album van de rapper 50 Cent
The Massacre (film), een kortfilm van D. W. Griffith